

Persone 
 Carl Alexander Neuberg (1877-1956) – biochimico tedesco

Geografia

Austria 
 Neuberg – frazione di Filzmoos, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Neuberg an der Mürz – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Neuberg im Burgenland – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)

Germania 
 Neuberg – comune nel distretto di Darmstadt (Assia)

Repubblica Ceca 
 Neuberg o Neuberg bei Asch – antico nome tedesco di Podhradí, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)